Санта-Изабел ( — Святая Изабелла):

 Санта-Изабел (Гояс) — муниципалитет, штат Гояс Бразилии.
 Санта-Изабел (Сан-Паулу) — муниципалитет, штат Сан-Паулу Бразилии.
 Санта-Изабел (Лиссабон) — район (фрегезия), муниципалитет Лиссабон округа Лиссабон Португалии.

См. также 
 Изабелла